Хајденау може бити:

 Хајденау (Нордхајде), општина у округу Харбург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Хајденау (Саксонија), град у округу Зексише Швајц-Остерцгебирге, у њемачкој покрајини Саксонија.